Тана може означати:

Топонім 
 Тана (місто) — середньовічна назва міста Танаїс в гирлі річки Дон.
 Тана (озеро) — озеро в Ефіопії.
 Тана (річка, Кенія) — річка в Кенії.
 Танаельва (Тана) — річка в Норвегії та Фінляндії.

Ім'я 
 Тана Френч ( 1973) — ірландська письменниця та акторка театру.

Інше 
 1641 Тана — астероїд.
 Тана (фільм) — албанський фільм 1958 року, знятий Крістачем Дамо за мотивами однойменної повісті Фатміра Юсуфа Гьята.